Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Asuncion 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Chanel Simmonds che hanno battuto in finale Anamika Bhargava e Sylvia Krywacz 4-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)
 Julia Cohen /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

Assente
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Chanel Simmonds (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Asuncion 2012